Европски аутомобил године () је аутомобилска награда која је основана 1964. године, од стране удружења аутомобилских новинара из различитих земаља Европе. Актуелни организатори награде су менаџери из часописи Auto (Италија), Autocar (Уједињено Краљевство), Autopista (Шпанија), Autovisie (Холандија), L'Automobile Magazine (Француска), Stern (Немачка) и Vi Bilägare (Шведска).

За награду Европског аутомобила године конкуришу сви модели који су се појавили на европском тржишту у последњих годину дана или ће се појавити до краја године. Сви кандидати су нови модели који стижу у продају у пет или више европских тржишта. Један од услова је и 5.000 продати, односно наручених примерака ако модел још није изашао.

Жири чине новинари из 22 европске земље чији број зависи од националног тржишта. Жири је независан од организатора у питањима које се односе на саму награду.

Победници се проглашавају на салону аутомобила у Женеви у месецу марту.

Победници

Види још 
 Светски аутомобил године

Референце

Спољашње везе 

Аутомобилске награде